Christian IV, roi de Danemark et de Norvège (1588-1648)
Christian IV, comte palatin de Birkenfeld et de Birkenfeld-Bischweiler, duc palatin des Deux-Ponts (1735-1775)
Christian IV, comte d'Oldenbourg (1315-1323)